Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França, entitat d'exiliats republicans espanyols que van participar en l'alliberament de França durant la Segona Guerra Mundial
 Amical Club Marie Galante, club de futbol de Capesterre-de-Marie-Galante, Guadalupe
 AMICAL Consortium, associació d'universitats d'estil estatunidenc situades fora dels Estats Units
 Amical de Mauthausen, associació espanyola de víctimes del nazisme
 Amical Wikimedia, organització temàtica de la Fundació Wikimedia